Municipio de Middletown puede hacer referencia a:

 Municipio de Middletown, condado de Jackson (Minnesota).
 Municipio de Middletown, condado de Monmouth (Nueva Jersey).
 Municipio de Middletown, condado de Delaware (Pensilvania).
 Municipio de Middletown, condado de Bucks (Pensilvania).
 Municipio de Middletown, condado de Susquehanna (Pensilvania).